Masaki ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Masaki (* 2000), japanischer Motorradrennfahrer
 Kō Masaki (1983–2013), japanischer Pornodarsteller und Model
 Mori Masaki (* 1941), japanischer Mangaka, Anime-Filmregisseur und Drehbuchautor
 Yuka Masaki (* 1986), japanische J-Pop-Sängerin

 Masaki ist der Vorname folgender Personen:

 Masaki Toshiro (* 1980), japanischer Rennrodler

Siehe auch:
 Masaaki